Podaj dalej – powieść Catherine Ryan-Hyde
 Podaj dalej – amerykański film z 2000, ekranizacja
 Podaj dalej – teleturniej polskiej telewizji RTL 7